Jacques Leclerc peut désigner :
 Jacques Édouard Leclerc, (1767-1852), homme politique français ;
 Jacques Leclerc (1943-), linguiste québécois.

 Jacques Leclerc, nom de guerre de Philippe de Hauteclocque (1902-1947), surtout connu sous le nom de maréchal Leclerc, commandant allié français pendant la Seconde Guerre mondiale.